

Cinema 
 Infedelmente tua (Unfaithfully Yours) – film del 1948 diretto da Preston Sturges
 Un'adorabile infedele (Unfaithfully Yours) – film del 1984 diretto da Howard Zieff

Musica 
 Unfaithfully Yours – album dei General Fiasco del 2012